Fury Fighting Championship é um torneio brasileiro de artes marciais mistas (Mixed Martial Arts — MMA).

Também conhecido como Fury FC, o campeonato surgiu do acompanhamento dos tradicionais espetáculos mundiais, Ultimate Fighting Championship e PRIDE Fighting Championships, e do crescimento do esporte que reconhece os atletas brasileiros como ícones mundiais.

Diante deste cenário, a GSE se propôs a trazer ao Brasil todo o glamour, profissionalismo e organização destes formatos.

No ano de 2006 foram duas edições para a decisão do "Grand Prix 93 kg", no qual o profissionalismo dos atletas e da organização do evento fizeram a diferença para iniciar a consolidação do FURY FC como referência nacional na área.

Outros eventos de MMA no Brasil 
 Wild Fight GP
 X Fight Games
 Shotto Brasil
 Jungle Fight
 Predador Fight

Referências 
Fontes: Revista Tatame e Portal do Vale Tudo.

Ligações externas 
 

Organizações de artes marciais mistas
Organizações de artes marciais mistas do Brasil